Out West, magazine américain qui fusionne, en 1923, avec lOverland Monthly pour devenir l' Overland monthly and Out West magazine ;
 Fatty bistro (Out West), court métrage américain de Roscoe Arbuckle sorti en 1918 ;
 Out West, un court métrage des Three Stooges de 1947 ;
 Out West, un court métrage de Sam Raimi de 1972 ;
 Out West, un film américain de Lee Brownstein de 2013.
 Voir aussi 
 Laurel et Hardy au Far West''' (Way Out West''), un film de 1937, avec Laurel et Hardy.